El término Coya(Perú) puede referirse a:localidad rural que se ubica en el distrito de gorgor provincia de cajatambo.

Geografía 

 Coya (Chile), localidad chilena ubicada en la precordillera de la comuna de Machalí.

 Coya (Perú), localidad peruana ubicada en la provincia de Calca.

coya (peru) , Localidad peruana  ubicada en el distrito de gorgor provincia de cajatambo.

 Coya (Piloña), parroquia asturiana en el concejo de Piloña, España.
 Coya (Vigo), Barrio y antigua parroquia de la ciudad gallega de Vigo, España.  
 Coya (Asturias), apellido de origen asturiano, España.

Historia 

 Coya, título de nobleza entre los incas, para distinguir a las mujeres de familia imperial.

Etnografía 

 Kolla o colla, miembro de una etnia sudamericana.

Otros 

 Coya, navío perteneciente a la Flota del Titicaca.